Volta Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Volta Grande (ort), Minas Gerais, 
 Volta Grande (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar